Klenje est un toponyme qui peut désigner :
Klenje, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bela Palanka, district de  Pirot ;
Klenje, une ville de Serbie située dans la municipalité de Bogatić, district de Mačva ; 
Klenje, un village de Serbie situé dans la municipalité de Golubac, district de Braničevo.